La Coppa di Israele 1974-1975 è la 15ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1974-1975

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1974
Pallacanestro nel 1975
Coppa di Israele di pallacanestro maschile